Станция была открыта 25 сентября 1915 года в составе эстакадной линии компании BMT.

Станция представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими только крайние пути трёхпутного участка линии. Центральный путь не используется для регулярного сообщения. Станция отделана в бежевых тонах. К западу от станции к линии подключается IND Rockaway Line. Поезда оттуда следуют в западном направлении. Подключения IND Rockaway Line в сторону Ozone Park — Lefferts Boulevard не имеется.

Имеется только один выход со станции, расположенный в восточной её половине. Турникетный павильон расположен в мезонине под платформами. Существует возможность бесплатного перехода между платформами. Выход приводит к перекрестку Либерти-авеню с 104-й улицей.

Станция претерпела ряд переименований. Станция открыта под названием Oxford Avenue (как гласят карты 1924 года). 104th St упоминалась лишь в скобках мелким шрифтом. В 1950-х на картах появилось новое название — 104th Street — Oxford Avenue. Позже приставку Oxford Avenue убрали, с тех пор станция называется просто 104th Street. Точно такое же преобразование было проведено на соседней станции — 111th Street.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 104th Street/Oxford Avenue
 Station Reporter — A Lefferts
 The Subway Nut — 104th Street — Oxford Avenue Pictures 
 104th Street entrance from Google Maps Street View